La palabra Neith o Neit puede referirse a:

 Neith o Neit, diosa de la mitología egipcia.
 Neit o Neith, una de las tres reinas principales de Pepy II del Imperio Antiguo, que gobernó (c. 2278 a. C. - c. 2184 a. C.).
 El asteroide (1122) Neith.
 El satélite Neith, luna hipotética de Venus descubierta en el .